Marići je lahko:
 Marići, Kanfanar (Hrvaška)
 Marići, Sveta Nedelja (Hrvaška)

Glej tudi 
 Mariči (razločitev)